Il singolare del torneo di tennis Bolton Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Rochus che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Neville Godwin (primo turno)
 Martin Lee (secondo turno)

 Olivier Rochus (Campione)
 Dennis van Scheppingen (finale)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Jamie Delgado (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bolton Challenger 2001